О́блаков — русская фамилия. Известные носители:

 Облаков, Александр Александрович (1862—1906) — русский артист балета и педагог.
 Облаков, Андрей Александрович (род. 1874 — год смерти неизвестен) — русский артист и педагог.

Облакова
 Облакова, Ольга Александровна (1898—1928) — артистка финского национального балета.